Abd-al-Quddús forma part del nom de molts personatges:

 Abd al-Qoddus ibn Sultan Muhammad ibn Sultan Payanda Muhammadzay Sardar, anomenat Sagasi, polític i militar afganès
 Abdul Quddus Gangohi, poeta sufí i xeic xistí

Notes